Travelogue — второй студийный альбом британской синтипоп-группы The Human League, изданный в мае 1980 года лейблом Virgin Records.

Об альбоме 
Это был первый релиз группы в США и последний для Мартина Уэра и Иэна Крейга Марша, которые покинули The Human League и создали новую группу Heaven 17. Впервые The Human League записали альбом, который отличался от предыдущего тем, что он был более ориентирован на поп-музыку, и по мнению критика из Allmusic, на создание этого диска на The Human League повлияли такие коллективы, как Kraftwerk и Tangerine Dream.

Travelogue вошёл в чарт Великобритании в 1980 году, занял там шестнадцатое место, пробыв в чарте 9 недель.
Песни «Being Boiled» и «Only After Dark» были изданы синглами, первый из них уже ранее входил в альбом Holiday '80 и Reproduction, а второй является кавер-версией композиции Мика Ронсона.

Virgin Records переиздал альбом в 1988, он вышел на CD с несколькими бонус-треками, включая трек «I Don't Depend on You», а также «Boys and Girls», написанный Филипом Оки и Эдрианом Райтом, который был издан после ухода Уэра и Марша в 1981 году. Британская ассоциация производителей фонограмм присвоила диску золотой статус.

Список композиций 

Бонус-треки переиздания 1988 года

Участники записи 
Иэн Крейг Марш — композитор, синтезатор, вокал, звукорежиссёр
Филип Оки — композитор, клавишные, синтезатор, вокал
Мартин Уэр — композитор, синтезатор, вокал, звукорежиссёр
Филипп Эдриан Райт — композитор, клавишные, синтезатор
Джон Леки — звукорежиссёр, продюсер
Ричард Мейнуэринг — продюсер

Примечания 

Альбомы The Human League
Альбомы Virgin Records
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм